De kalender voor de 1500 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia

1500 m

- = geen deelname

Vrouw 1500
2005/06